Светски гран-при у одбојци () било је репрезентативно такмичење за жене које је организовао ФИВБ. Такмичење се одржавало сваке године, а прво издање је приређено у Хонг Конгу 1993. године.

Учешћа

Досадашња издања

Биланс медаља

Најкорисније играчице досадашњих издања Светског гран-прија 

 1993 –  Миреја Луис
 1994 –  Фернанда Вентурини
 1995 –  Тара Крос-Бетл
 1996 –  Лејла Барос
 1997 –  Евгенија Артамонова
 1998 –  Лејла Барос
 1999 –  Вима Дијас
 2000 –  Љубов Соколова
 2001 –  Данијел Скот-Аруда
 2002 –  Евгенија Артамонова
 2003 –  Паола Кардуљо
 2004 –  Логан Том
 2005 –  Паула Пекуено

 2006 –  Шејла Кастро
 2007 –  Манон Флиер
 2008 –  Мари Штајнбрехер
 2009 –  Шејла Кастро
 2010 –  Фолуке Акинрадево
 2011 –  Дестини Хукер
 2012 –  Меган Хоџ
 2013 –  Таиса Менезес
 2014 –  Јуко Сано
 2015 –  Карста Лоу
 2016 –  Наталија Переира
 2017 –  Наталија Переира
|}

Види још 
 Светска лига у одбојци
 Европско првенство у одбојци за жене
 Европско првенство у одбојци
 Светско првенство у одбојци за жене
 Светско првенство у одбојци
 Одбојка на Летњим олимпијским играма

Спољашње везе 

 Званични сајт ФИВБ